Ягул:
 в Мексике:
 Ягул (Ягуль) — бывший город-государство сапотеков и современное место раскопок в мексиканском штате Оахака.
 в России:
 Ягул — река в Республике Коми.
 Ягул — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Ягул — село в Завьяловском районе Удмуртии.
 Ягул — деревня в Кизнерском районе Удмуртии.
 Ягул — исчезнувшая деревня в устье реки Подборенки, сейчас на территории Ижевска.